Berbek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Berbek, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Berbek (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 111,86), Jawa Timur, 
 Desa Berbek (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 112,76), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar